Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Los Angeles 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6-2, 2-6, 6-1.

Teste di serie 

 Chris Evert (campionessa)
 Martina Navrátilová (finale)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Margaret Court (semifinali)

 Rosie Casals (semifinali)
 Dianne Fromholtz (secondo turno)
 Kristien Shaw (primo turno)
 Betty Stöve (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Los Angeles 1977